Asiatiska mästerskapet i fotboll för damer 2001 spelades i Taipei, Taiwan under perioden 4–16 december 2001. Det var den 13:e upplagan av turneringen, och 14 lag deltog.

Kvalificerade lag

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor 

2001 i Taiwan
Fotbollsåret 2001
Fotboll i Taiwan
2001
Sportevenemang i Taiwan